«WORLD», «World» o «Worlds» puede referirse a:

 Mundo - en inglés, world

Música 
 World (1967), canción de Bee Gees.
 World music, género musical.